Pirmin Schwegler (Ettiswil, 9 maart 1987) is een Zwitsers voetballer die bij voorkeur als verdedigende middenvelder speelt. Hij tekende in mei 2014 een driejarig contract bij TSG 1899 Hoffenheim, dat hem overnam van Eintracht Frankfurt. Schwegler debuteerde in 2009 in het Zwitsers voetbalelftal. Zijn oudere broer Christian is eveneens profvoetballer.

Statistieken

Interlandcarrière
Onder leiding van bondscoach Ottmar Hitzfeld maakte Schwegler zijn debuut voor de Zwitserse nationale ploeg op 12 augustus 2009 in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Italië (0-0) in Bazel. Hij viel in dat duel na 68 minuten in voor Blaise Nkufo.

Zie ook
Lijst van spelers van Bayer 04 Leverkusen
Lijst van spelers van Eintracht Frankfurt

Zwitsers voetballer